(1734–1786), solliciteur autrichien, compositeur et avocat
 Franz von Sonnleithner (1905–1981), diplomate germano-autrichien et juriste, membre de Sturmabteilung, diplomate
  (1770–1831), solliciteur autrichien, jurisconsulte, écrivain, notaire, professeur d'université et avocat
 Joseph Sonnleithner (1766–1835), archiviste autrichien, librettiste et écrivain
  (1797–1873), auteur autrichien, écrivain et avocat

Voir aussi